Weston kan syfta på:

Personer

 Bob Weston (född 1965), amerikansk musiker och musikproducent
 Elizabeth Jane Weston (1582–1612), engelsk författare
 Kim Weston (född 1939), amerikansk soul-sångerska
 Maria Weston Chapman (1806–1885), amerikansk slaverimotståndare
 Michael Weston (född 1973), amerikansk skådespelare
 William Weston (1550–1615), engelsk jesuitpräst

Geografi

Antarktis 

 Mount Weston,

Kanada 

 Weston, Kanada, Ontario,

Storbritannien 

 Weston, Staffordshire, ort i England, 
 Weston in Gordano, ort, England, North Somerset, 
 Weston (parish i Storbritannien, England, Nottinghamshire), 
 Weston, Suffolk, parish, England, 
 Weston, Cheshire East, England, Cheshire, 
 Weston (parish i Storbritannien, England, Hertfordshire), 
 Weston (parish i Storbritannien, England, North Yorkshire), 
 Weston (parish i Storbritannien, England, Lincolnshire), 
 Weston, Awliscombe – en ort i Awliscombe, East Devon, Devon, England
 Weston, Berkshire – en ort i West Berkshire, Berkshire, England
 Weston, Branscombe – en ort i Branscombe, East Devon, Devon, England
 Weston, East Hampshire – en ort i Buriton, East Hampshire, Hampshire, England
 Weston, Halton – en ort i Runcorn, Halton, Cheshire, England
 Weston, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Weston, Monkhopton – en ort i Monkhopton, Shropshire, England
 Weston, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Weston, Oswestry Rural – en ort i Oswestry Rural, Shropshire, England
 Weston, Stowe – en ort i Stowe, Shropshire, England
 Weston, Skottland – en ort i South Lanarkshire, Skottland
 Weston, Somerset – en ort i Bath and North East Somerset, Somerset, England
 Weston, Southampton – en ort i Southampton, Hampshire, England
 Weston, Wales – en ort i Pembrokeshire, Wales
 Weston, West Dorset – en ort i Corscombe, West Dorset, Dorset, England
 Weston, Weymouth and Portland – en ort i Weymouth and Portland, Dorset, England
 Weston under Redcastle – en ort och civil parish i Shropshire, England

USA 

 Weston, Alabama, Marion County, 
 Weston, Florida, ort, Broward County, 
 Weston, Missouri, Platte County, 
 Weston, Texas, ort, Collin County, 
 Weston, West Virginia, countyhuvudort, Lewis County, 
 Weston, Connecticut, Fairfield County, 
 Weston, Massachusetts, Middlesex County, 
 Weston, Maine, Aroostook County, 
 Weston, Nebraska, ort, Saunders County, 
 Weston, New Jersey, Somerset County, 
 Weston, Ohio, Wood County, 
 Weston, Pennsylvania, Luzerne County, 
 Weston, Wisconsin, Marathon County, 
 Weston, Colorado, ort, Las Animas County, 
 Weston, Idaho, Franklin County, 
 Weston, Oregon, Umatilla County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn